Stadler Rail — швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава, с акцентом на региональные поезда и трамваи. Штаб-квартира расположена в Буснанге, Швейцария.

Stadler Rail также специализируется на нишевых продуктах и является одним из последних европейских производителей подвижного состава для зубчатых железных дорог. Холдинговая компания состоит из девяти дочерних компаний, расположенных в Алжире, Германии, Италии, Нидерландах, Австрии, Польше, Швейцарии, Испании, Чехии, Венгрии, Белоруссии и США. Stadler Rail к 2012 году насчитывал около 6 100 сотрудников, в том числе 2750 в Швейцарии, 1200 в Германии, 1000 в Беларуси, 400 в Венгрии и 400 в Польше. Количество персонала увеличилось до 7000 сотрудников к 2017 году. Stadler создал совместное предприятие с азербайджанской компанией International Railway Distribution LLC в 2014 году.

По состоянию на март 2019 года Петер Шпулер владел 80 % акционерного капитала, а RAG Stiftung и ключевые сотрудники — по 10 %. В апреле 2019 года компания была зарегистрирована на Швейцарской бирже, а Шпулер сохранил за собой 40 % акций.

История 

Компания основана в 1942 году, когда Эрнст Штадлер основал инженерное бюро Цюрих Штадлер, которое в 1945 году начало заниматься производством батарей и маневровых локомотивов. В 1962 году компания построила актовый зал в Буснанге, где сегодня находится её штаб-квартира. В 1976 компания изменила своё название на Stadler Fahrzeuge AG, а в 1984 начала заниматься производством рельсовых транспортных средств для перевозки пассажиров. В 1989 компания изменила название PCS Holding.

В 1994 году компания PCS Holding AG изменила своё название на нынешнее Stadler Rail AG.

Заводы 

 Бусснанг (Швейцария); первый завод (с 1962)

 Stadler Bussnang AG

 Альтенрейн (Швейцария); приобретен в 1997 году у Schindler Group

 Stadler Altenrhein AG

 Панков, Берлин (Германия); приобретен в 2000/2001 у Adtranz

 Stadler Pankow GmBH

 Биль / Бьенн (Швейцария); 2004 приобретён на аукционе

 Stadler Stahlguss AG

 Седльце (Польша); 2007, приобретён Stadler Polska

 Stadler Polska Sp. Z oo

 Вайден-ин-дер-Оберпфальц, с 4 января 2005 года

 Stadler Weiden GmbH

 Винтертур (CH); бывший Winpro AG (бывший швейцарский локомотивный завод), приобретённый 7 сентября 2005 года

 Stadler Winterthur AG

 Фаниполь (Беларусь); 2014 приобретён

 Штадлер Минск

 Солт-Лейк-Сити (Юта (США)); 2015

 Stadler US Inc.

 Альбуйшек (Валенсия (Испания)); Подразделение бывшего железнодорожного дивизиона Vossloh (бывшее предприятие MACOSA компании Alstom), приобретенное в 2015 году

 Stadler Valencia SAU

 Крайова (Румыния); Совместное предприятие с Electroputere 2019 по производству оборудования для подвижного состава

Продукция 

Для постсоветских стран:
 ЭПг, ЭПр, ЭПм (FLIRT)
 ЭШ2, ДШ2 (KISS)
 ДП-М (только силовые модули GTW+)
 Stadler M110/M111
 Метелица (трамвай)

Для остальных стран:
 EC250 (SMILE) — высокоскоростной электропоезд.
 FLIRT — электрический, дизельный, двухрежимный или водородный подвижной состав.
 GTW — сочлененный вагон.
 KISS — двухуровневый моторовагонный подвижной состав .
 Regio Shuttle — рельсовый автобус.
 WINK — дизель-аккумуляторный или электро-аккумуляторный поезд.
 SPATZ — узкоколейный вагон с панорамными окнами.
 Танго — высоко- или частично низкопольный трамвай.
 Variobahn — полностью низкопольный трамвай.

С момента приобретения Vossloh España в 2016 году компания Stadler Rail дополнительно производила следующую продукцию:

 Ситилинк — трамвайный поезд, курсирующий в Германии, Испании и Великобритании (Sheffield Supertram Class 399)
 Евро — дизель-электрический локомотив, построенный для европейского рынка
 Eurolight — облегчённый вариант (Class 68)
 Евро Dual — электро-дизельный вариант, используется в Соединенном Королевстве (Class 88)

Stadler также построил ряд специальных единиц транспорта для конкретных клиентов, в некоторых случаях включая элементы их стандартных конструкций:

 NExT — индивидуальное производство для Региональной линии Берн-Солотурн в Швейцарии
 Allegra — специальный электропоезд для Ретийской железной дороги в Швейцарии
 Ee 922 — маневровый электровоз, построенный для Швейцарских федеральных железных дорог.
 Eem 923 — гибридный электродизельный маневровый локомотив, построенный для Швейцарских федеральных железных дорог.
 Полумодульный легкорельсовый подвижной состав для Forchbahn и Трогенербана в Швейцарии.
 Подвижной состав для зубчатых железных дорог для Венгернальпбан, Юнгфраубан и Роршах-Хайден-Бан в Швейцарии, железной дороги Монтсеррат и железной дороги Валль-де-Нурия в Испании, а также железной дороги Диакоптон-Калаврита в Греции.
 He 4/4 для бразильской компании MRS, самый мощный зубчатый локомотив в мире.
 Пока еще не названные двухуровневые вагоны Rocky Mountaineer . По конструкции вагоны будут похожи на Colorado Railcar Ultra Dome.
 Строящийся беспилотный подвижной состав для метро Глазго.
 Электропоезда класса 777 для пригородных перевозок Ливерпульского метрополитена.
 354 вагона CQ400 для системы железных дорог MARTA в Атланте, штат Джорджия.
 42 поезда с 5 вагонами для системы метро Тайна и Уира с опционом еще на 4.
 Capricorn: электропоезд

См. также 
 Трансмашхолдинг
 Уральские локомотивы
 Объединённая вагонная компания
 УВЗ

Примечания

Ссылки 
 Stadler Rail

Компании, имеющие листинг акций на Швейцарской бирже
Торговые марки Швейцарии
Производители трамваев
Железнодорожное машиностроение